vulkan, geološki oblik
 Vulkan (mitologija), bog u rimskoj mitologiji
 Vulkan (planet), hipotetski planet između Merkura i Sunca
 Vulkan (Zvjezdane staze), planet iz znanstveno fantastične serije Zvjezdane staze
 Vulkan (1997.), američki film katastrofe iz 1997., glume Tommy Lee Jones, Anne Heche, Gaby Hoffmann i dr.
 Vulkan (glazbeni sastav)
 Vulkan (album Vulkana), album sastava Vulkan iz 2014.